Hamre steht für:

 Hamre Township, eine Township im Beltrami County, Minnesota, USA
 Hamre (Bergen), ein Ort im Stadtbezirk von Bergen, Norwegen
 Hamre (Osterøy), ein Ort auf der norwegischen Insel Osterøy sowie ehemals selbstständige Kommune
 Hamre (Øygarden), ein Ort in der norwegischen Kommune Øygarden
 Hodruša-Hámre, Gemeinde in der Slowakei

Hamre ist der Familienname folgender Personen:

 Leif Hamre (1914–2007), norwegischer Schriftsteller und Soldat
 Sverre B. Hamre (1918–1990), norwegischer General
 Tor Henning Hamre (* 1979), norwegischer Fußballspieler